Ранчо Марибел има више значења:

 Ранчо Марибел (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Марибел (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику